Harper kan syfta på:

 Harper (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Harper - En kille på hugget – amerikansk långfilm från 1966 i regi av Jack Smight, originaltitel Harper
 Harper Collins – amerikanskt allmänutgivande bokförlag
 Harper's Bazaar – amerikansk dammodetidskrift

Geografi

Liberia 

 Harper (regionhuvudort), Maryland County,

Mikronesiens federerade stater 

 Pohnpei, ö,

USA 

 Harper, Kansas, ort, Harper County, 
 Harper, Texas, Gillespie County, 
 Harper, Iowa, ort, Keokuk County, 
 Harper, Oregon, Malheur County,

Se även
 Mount Harper – flera 

Robotskapade Liberiaförgreningar
Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar
Robotskapade USAförgreningar